L63 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Dulverton (L63), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Pelade, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres